Фозил Фахрединович Мусаев (; род. 2 января 1989 года; Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — узбекский футболист. Полузащитник японского клуба «Джубило Ивата» и национальной сборной Узбекистана.

Карьера 
Фозил Мусаев начал свою профессиональную карьеру в 2007 году в составе каршинского «Насафа». В составе каршинцев Мусаев играл до 2008 года и за это время сыграл двадцать девять матчей. В 2009 году он перешёл в «Машъаль» и играл в составе «газовиков» три сезона и за это время играл в сорока четырёх матчах и забил пять голов.

В 2011 году он вернулся в «Насаф» и в том году вместе с командой выиграл Кубок АФК. За два сезона проведенных в составе «Насафа» Мусаев играл в тридцати матчах и забил три гола. В 2013 году он подписал контракт с ташкентским «Бунёдкором», но отыграв в составе «Бунёдкора» полсезона, уехал в Катар, где ему предлагал контракт местный «Аль-Муайдар». В составе арабской команды Мусаев играл до середины 2014 года и за это время успел сыграть в пятнадцати матчах и забить один гол.

Летом 2014 года он вернулся в Узбекистан и подписал контракт с ташкентским «Локомотивом». В составе «Локомотива» Фозил Мусаев играл до конца сезона и провёл двадцать два матча, забив два гола. В январе 2015 года он подписал контракт с иранским «Сепаханом». Выступал за данный клуб до июля 2016 года и за это время сыграл 40 матчей, забив 2 гола. В июле того же года перешёл в каршинский «Насаф». В декабре 2016 года перешёл в японский клуб «Джубило Ивата».

Достижения 
 В составе «Насафа»
 Вице-чемпион Узбекистана: 2011
 Финалист Кубка Узбекистана: 2011, 2012
 Обладатель Кубка АФК: 2011

 В составе «Локомотива» (Ташкент)
 Вице-чемпион Узбекистана: 2014
 Обладатель Кубка Узбекистана: 2014
 Финалист Суперкубка Узбекистана: 2014

 В составе «Сепахана»
 Чемпион Ирана: 2014/15

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте footballdatabase.eu
 Профиль на сайте goal.com 
 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Насаф»
Игроки ФК «Машал»
Игроки ФК «Бунёдкор»
Игроки ФК «Локомотив» Ташкент
Игроки ФК «Сепахан»
Игроки ФК «Джубило Ивата»